Il doppio del torneo di tennis Houston Challenger 2000, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Brent Haygarth e Marcos Ondruska che hanno battuto in finale James Blake e Kevin Kim 6-4, 6-2.

Teste di serie 

 Brent Haygarth /  Marcos Ondruska (Campioni)
 Vadim Kucenko /  Oleg Ogorodov (quarti di finale)

 James Blake /  Kevin Kim (finale)
 Michael Joyce /  Andrej Stoljarov (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Houston Challenger 2000